Piłka nożna na letniej uniwersjadzie – międzynarodowy turniej piłki nożnej na letniej uniwersjadzie organizowany przez FISU dla najlepszych akademickich reprezentacji narodowych mężczyzn i kobiet. W 1979 roku po raz pierwszy zorganizowano turniej mężczyzn, a w roku 1993 turniej kobiet. Najpierw była dyscypliną opcjonalnie rozgrywaną na uniwersjadzie, a od 1985 turniej odbywa się regularnie co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła męska reprezentacja Japonii oraz żeńska reprezentacja Brazylii.

Mężczyźni

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii uniwersjady na podium oficjalnie stawało w sumie 21 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Japonia, która zdobyła 6 tytułów mistrzowskich.

Stan na grudzień 2018.

Uwaga:
 - jako gospodarz

Kobiety

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii uniwersjady na podium oficjalnie stawało w sumie 11 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Brazylia, która zdobyła 3 tytuły mistrzowskie.

Stan na grudzień 2018.

Uwaga:
 - jako gospodarz

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Sportu Uniwersyteckiego (FISU)